Le qualificazioni del singolare  del Mercedes Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Daniel Muñoz de la Nava (qualificato)
  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
  Evgenij Korolëv (ultimo turno)

 Jan Mertl (secondo turno)
 Dustin Brown (secondo turno)
 Pavol Červenák (secondo turno)
 Damir Džumhur (secondo turno)

Qualificati

  Daniel Muñoz de la Nava 
  Andreas Beck

  Alexander Ward 
  Nils Langer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2013
ATP World Tour 2013